Moxa (plaats), een plaats in Duitsland.
Moxa (plant), een bijnaam van de plant bijvoet.